Милан Миловановић се може односити на:

Милан Миловановић (сликар) (1876-1946)
Милан Миловановић (кошаркаш) (1991)
Милан Миловановић (научник) (1919-1996), биолог
Милан Ж. Миловановић (1874-1942), генерал
Mилан П. Миловановић (1971-2021), архитекта и аудио-инжењер